Gramma är ett släkte av fiskar. Gramma ingår i familjen Grammatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gramma